Талалихино — название населённых пунктов в России:

 Талалихино — село в Чеховском районе Московской области.
 Талалихино — село в Вольском районе Саратовской области.